mlecz (Sonchus) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych (Asteraceae)
 mlecz – płyn nasienny samców ryb i mięczaków
 mlecz – płyny w układzie pokarmowym
 mlecz – nazwa ludowa mleczajowca smacznego
 Mlecz – jedna ze skał Garbu Tenczyńskiego